Ю́жная прови́нция — название административно-территориальных единиц ряда государств:

 Южная провинция — провинция Гвинеи-Бисау;
 Южная провинция — провинция Замбии;
 Южная провинция — провинция Камеруна;
 Южная провинция — провинция Малави;
 Южная провинция — провинция Руанды;
 Южная провинция — провинция Сьерра-Леоне;
 Южная провинция — провинция Шри-Ланки.